est une expression en anglais signifiant « la boîte de Pandore ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , album d' sorti en  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , groupe pop féminin réuni par Jim Steinman dans les années 1980.
 Pandora's Box, musique de Isaac Delusion présente sur l'album Isaac Delusion sorti en 2014.

Fiction 

 , titre anglais de Loulou (), film allemand de Georg Wilhelm Pabst sorti en 1929 ;
 , film américain de Rob Hardy sorti en 2002 ;
 , titre anglais de La Boîte de Pandore (), film franco-turc de Yeşim Ustaoğlu sorti en 2008 ;
 , court métrage américain de Laurence Trimble sorti en 1912 ;
 , court métrage américain de Connie Rasinski sorti en 1943 ;
 , court métrage américain d'Irmak Tasindi sorti en 2019 ;
 , titre anglais de , pièce de théâtre de Frank Wedekind produite en 1902 ;
 Pandora's Box, série télévisée britannique diffusée du  au  sur  ;
 Pandora box, une série de bande dessinée du scénariste Alcante, publiée entre 2005 et 2006.

Voir aussi